

Integralne części wsi w Polsce 
 Kaczmarówka – część wsi Blizne w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna
 Kaczmarówka – część wsi Pawłokoma w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Kaczmarówka – przysiółek wsi Piasek Mały w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój